

Sigle 
 Reddito nazionale lordo

Codici 
 RNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rennell (Isole Salomone)
 rnl – codice ISO 639-3 della lingua ranglong

Sport 
 Roompot-Nederlandse Loterij – squadra maschile olandese di ciclismo su strada